

Patronyme
 Niazi (1912-1984), compositeur et chef d’orchestre azerbaïdjanais 
 Tariq Niazi, (1940-2008), un joueur pakistanais de hockey sur gazon.

Autres
 Niazi est le nom d'une tribu pachtoune de la branche Lohani.

Homonymie
Homonymie de patronyme